Sankt Anna kyrka kan syfta på:

Sankt Anna kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Söderköpings kommun
Sankt Anna gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Söderköpings kommun
Sankt Anna kyrka –  församlingskyrka i Uddevalla församling, Göteborgs stift, se Uddevalla kyrka